Forestville hace referencia a varios artículos sobre lugares en Norteamérica:

En Canadá
 Forestville (Quebec), ciudad de la provincia de Quebec;

En Estados Unidos
 Forestville (condado de Door, Wisconsin), localidad;

Villas 
 Forestville (Míchigan), condado de Sanilac;
 Forestville (Nueva York), condado de Chautauqua;
 Forestville (Wisconsin), condado de Door;

Lugares designados por el censo 
 Forestville (California), condado de Sonoma;
 Forestville (Maryland), condado de Prince George;
 Forestville (Ohio), condado de Hamilton;